La CEFL Cup 2019 è la quarta edizione dell'omonimo torneo di football americano organizzato dalla Central European Football League.

Ha avuto inizio il 13 aprile e si è conclusa il 9 giugno con la finale di Bolzano vinta per 15-14 dai russi Moscow Spartans sugli italiani Giants Bolzano.

Squadre partecipanti

Tabellone

Calendario

Quarti di finale

Semifinali

Finale CEFL Cup IV

Verdetti 
   Vincitori della CEFL Cup 2019

Note

Voci correlate 
Central European Football League
Central European Football League 2019
European Club Team Competition 2019
European Football League 2019

Collegamenti esterni 
 
 

 2019